Фреден () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Хильдесхайм. Подчиняется управлению Фреден (Лайне). Население составляет 3070 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 17,78 км². Официальный код — 03 2 54 016.

Примечания

Ссылки 
 

Города Нижней Саксонии